Парла́ментские вы́боры в Молда́вии 30 ноября 2014 — девятые выборы парламента в Республике Молдова.
Согласно 63-й статье Конституции Молдавии срок полномочий Парламента — четыре года (предыдущие парламентские выборы состоялись 28 ноября 2010 года).

Порядок проведения 
Избирателям предстоит выбрать 101 депутата парламента Молдавии на срок равный 4 годам. Большинство в парламенте должно сформировать правительство. Президента же с 2016 года выбирает народ.

По всей стране будут работать 2073 участков, также 95 участков открыты за рубежом, пять из них на территории России. В голосовании не принимает участие Приднестровье.

Избирательные участки будут открыты с 07:00 по местному времени (08:00 мск) до 21:00 (22:00 мск), выборы будут признаны действительными при голосовании по крайней мере 33,3 процента избирателей. На проведение голосования потрачено 52 млн леев.

Всего в голосовании принимает участие около 2,7 млн человек, при этом около 700 тысяч граждан Молдавии работают за границей, преимущественно в России.

Избирательный порог для прохождения в парламент составляет:
 для политических партий — 6 %
 для политических блоков, состоящих из двух партий — 9 %
 для политических блоков, состоящих из трёх и более партий — 11 %
 для независимых кандидатов — 2 %.

На выборах будет использован Электронный реестр избирателей, с помощью которого будет вестись учёт избирателей. По словам главы ЦИКа Молдавии Юрия Чокана, это исключает множественное голосование и другие нарушения на участках, в том числе за рубежом.

Предвыборная кампания 
Основная борьба на выборах развернулась между сторонниками укрепления отношений с ЕС (ДМП, ЛДПМ, ЛП) и сближения с Таможенным союзом и РФ (ПКРМ, ПСРМ и «Patria»). Из второй тройки наиболее радикальных мер придерживаются социалисты (предлагают аннулировать соглашение о политической ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС), которых Россия поддержала в открытую. С лидером этой партии Игорем Додоном публично встречались президент России Владимир Путин и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Движение «Равноправие» заявило о выходе из предвыборной кампании, его лидер Валерий Клименко объяснил это отсутствием шансов на преодоление избирательного порога из-за низкого рейтинга, и сообщил о поддержке партии социалистов.

Партия «Patria» Ренато Усатого была снята с парламентских выборов 27 ноября решением Апелляционной палаты Кишинёва. По версии ЦИК, партии были переведены из-за рубежа 8 миллионов леев (24,76 млн руб.), которые Patria использовала в электоральной кампании и не отразила их в финансовых отчетах.

Участники 
В бюллетени для голосования включены 19 партий, один блок и четыре независимых кандидата.

Наблюдатели 
Ход голосования контролируют 4000 местных и международных наблюдателей, международная миссия по наблюдению за выборами состоит из 420 наблюдателей из 43 стран. Международные наблюдатели 1 декабря в 15:00 представят предварительное заявление после выборов на пресс-конференции.

Наблюдатели от парламентской ассамблеи ОБСЕ признали прошедшие парламентские выборы в Молдове законными и охарактеризовали длившийся несколько часов сбой электронной системы голосования как обидный недочет в прошедшем, в целом, гладком процессе проведения выборов.

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ заявили о соответствии выборов в парламент национальным и международным нормам, отметив ряд нарушений, не повлиявших на справедливость кампании в целом.

Опросы общественного мнения

Результаты опроса на выходе с избирательных участков 
Эксит-поллы не проводились

Итоги 

По итогам выборов, победу одержала партия социалистов (20,51 %), помимо которой в парламент проходят либерал-демократы, коммунисты, демократы и либералы.

 Результаты парламентских выборов 30 ноября 2014 в Республике Молдова
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=center colspan="2" valign=center|Партии и коалиции
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/−
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Мандаты
|-
|bgcolor="#de87ac"|
|align=left|Партия социалистов Республики Молдова
|align="right"|
|align="right"|20,51 %
|align="right"|—
|align="right"|25
|-
|bgcolor="#15803C"|
|align=left|Либерал-демократическая партия Молдовы
|align="right"|
|align="right"|20,16 %
|align="right"|9,26 %
|align="right"|23
|-
|bgcolor="CC3333"|
|align=left|Партия коммунистов Республики Молдова
|align="right"|
|align="right"|17,48 %
|align="right"|21,86 %
|align="right"|21
|-
|bgcolor="#0000ff"|
|align=left|Демократическая партия Молдовы
|align="right"|
|align="right"|15,80 %
|align="right"|3,10 %
|align="right"|19
|-
|bgcolor="#00BFFF"|
|align=left|Либеральная партия
|align="right"|
|align="right"|9,67 %
|align="right"|0,29 %
|align="right"|13
|-
|bgcolor="#FF0000"|
|align=left|Коммунистическая партия реформаторов Молдовы
|align="right"|
|align="right"|4,92 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#0047AB"|
|align=left|Избирательный блок «Выбор Молдовы — Таможенный союз»
 Социал-демократическая партия
 Партия регионов Молдовы
|align="right"|
|align="right"|3,45 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor=#B22222|
|align=left|Народное движение «Антимафия»
|align="right"|
|align="right"|1,74 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#FFDF00"|
|align=left|Либерал-реформаторская партия
|align="right"|
|align="right"|1,56 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="grey"|
|align=left|Независимый кандидат Олег Брега
|align="right"|
|align="right"|0,88 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#660099"|
|align=left|Народная партия Республики Молдова
|align="right"|
|align="right"|0,76 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#8EA45B"|
|align=left|Христианско-демократическая народная партия
|align="right"|
|align="right"|0,74 %
|align="right"|0,21 %
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#C5007F"|
|align=left|Партия «Народная сила»
|align="right"|
|align="right"|0,73 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#FFED00"|
|align=left|Национал-либеральная партия
|align="right"|
|align="right"|0,43 %
|align="right"|0,21 %
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#B00000"|
|align=left|Партия «Возрождение»
|align="right"|
|align="right"|0,26 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="grey"|
|align=left|Независимые кандидат Олег Черней
|align="right"|
|align="right"|0,17 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#4B0082"|
|align=left|Партия «Демократическое действие»
|align="right"|
|align="right"|0,16 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#000080"|
|align=left|Партия «Демократия дома»
|align="right"|
|align="right"|0,15 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#1C39BB"|
|align=left|Партия «За народ и Отечество»
|align="right"|
|align="right"|0,11 %
|align="right"|0,17 %
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#DC143C"|
|align=left|Партия «Патриоты Молдовы»
|align="right"|
|align="right"|0,09 %
|align="right"|
|align="right"|0
|-
|bgcolor="green"|
|align=left|Зелёная экологическая партия
|align="right"|
|align="right"|0,09 %
|align="right"|0,01 %
|align="right"|0
|-
|bgcolor="grey"|
|align=left|Независимые кандидат Валерий Плешка
|align="right"|
|align="right"|0,06 %
|align="right"|0,06 %
|align="right"|0
|-
|bgcolor="grey"|
|align=left|Независимые кандидат Анатолий Дога
|align="right"|
|align="right"|0,05 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#FFFFFF"|
|align=left|Центристский союз Молдовы
|align="right"|
|align="right"|0,04 %
|align="right"|—
|align="right"|0
|-
|bgcolor="#0047AB"|
|align=left|Партия «Patria»
|align="right"|—
|align="right"|—
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|bgcolor="#0047AB"|
|align=left|Общественно-политическое движение «Равноправие»
|align="right"|—
|align="right"|—
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9" colspan="2"|Всего (57,28 %)|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"||width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00 %|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|—|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|101'''
|}

Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными — 54,936. Это на 40 тыс. недействительных бюллетеней больше, чем в 2010-м. По мнению экспертов, такое число «испорченных» бюллетеней может свидетельствовать о реакции избирателей на призыв лидера партии «Patria» Ренато Усатого прийти на участки для голосования и ставить штамп напротив партии, невзирая на то, что бюллетень признают недействительным. Дело в том, что за сутки до выборов Высшая судебная палата РМ, по предложению ЦИК, сняла партию «Patria», а голоса всех, кто все-равно голосовал за неё, признали недействительными.

Ближе всего к порогу для прохождения в парламент был независимый кандидат Олег Брега — 0,88 % (14,085 голосов).

Примечания

Ссылки 
 Центральная избирательная комиссия Республики Молдова 
 Парламентские выборы в Молдове 30 ноября 2014 года  @ alegeri.md
 Общая информация о парламентских выборах в Молдавии  @ alegeri.md

Парламентские выборы в Молдавии
М
Ноябрь 2014 года
2014 год в Молдавии